El término Soria puede referirse a:

Lugares 

 La provincia de Soria, en Castilla y León (España); y dentro de ella:
 La ciudad de Soria, capital de la provincia.
 El partido judicial de Soria.
 La comarca de Soria.
 La Comunidad de Villa y Tierra de Soria, antigua región de la Extremadura Castellana.

Personas 

 Abel Soria (1937), payador, músico y escritor uruguayo.
 Antonio Soria Alemany (1967), concertista y profesor de piano español
 Arturo Soria (1844-1920), ingeniero y urbanista español.
 Atuto Mercau Soria (1917-1994), músico y guitarrista argentino.
 Bernat Soria (1951), científico y político español.
 Carlos Soria (1949-2012), abogado y político argentino.
 Carlos Soria Fontán (1939-), deportista y alpinista español.
 Carmelo Soria (1921-1976), diplomático español exiliado en Chile.
 David Soria Yoshinari (1977), futbolista peruano.
 Eleazar Soria (1948), futbolista peruano.
 Enric Sòria (1958), ensayista y poeta español.
 Francisco Soria Aedo (1898-1965), pintor español.
 Guillermo Soria (1932-2013), humorista gráfico español. 
 Harry Soria Lamán (?), político ecuatoriano.
 Javier Soria Yoshinari (1974), futbolista peruano.
 Joakim Soria (1984), jugador de béisbol mexicano.
 Joaquín de Soria (c. 1748-1817), militar español, gobernador interino de Montevideo.
 Jorge Soria (1936), político chileno.
 Jorge Soria Macchiavello (1969), político chileno.
 José Luis Jair Soria (1971), más conocido como Shocker, luchador profesional mexicano.
 José Manuel Soria (1958), político español.
 Juan de Soria (?-1247), conocido también como Juan de Osma, obispo y escritor español.
 María de la O Soria (1898-2009), supercentenaria española.
 Marisa López Soria (?), escritora española.
 Mauricio Soria (1966), entrenador de fútbol boliviano.
 Miguel Ángel Soria López (1974), futbolista español.
 Paco Martínez Soria (1902-1982), actor español.
 Paulino Martínez Soria (1973), futbolista español.
 Rafael Huertas Soria (1932), director de orquesta español.
 Sebastián Soria (1983), futbolista uruguayo naturalizado catarí.
 Teresa Soria Ruano (?), actriz y modelo española.
 Víctor Rodríguez Soria (1987), futbolista andorrano.

Otros 

 Regimiento de Infantería Ligera "Soria" n.º 9, regimiento del ejército de tierra español.
 Ducado de Soria, título nobiliario español.
 Los Doce Linajes de Soria, antigua institución de la ciudad de Soria.
 El puente de Soria sobre el Duero en Covaleda (provincia de Soria), Bien de Interés Cultural.